The Law – angielski zespół muzyczny (1991–1992)
 The Law – szkocki zespół muzyczny (od 2007)
 The Law – album angielskiego zespołu The Law
 The Law – album amerykańskiego zespołu Exhorder
 The Law – amerykański film z 1974
 The Law – brytyjski film z 2002
 The Law – amerykański film z 2009